Пуэнделу́на (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Синко-Вильяс. Занимает площадь 9,9 км². Население — 65 человек (на 2010 год). Расстояние — 75 км до административного центра провинции.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы